est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or du Sagittaire, Sisyphe apparaît uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Sisyphe n’apparaît que dans le Manga The Lost Canvas. Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créé par Masami Kuramada, raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale. Il a fait alliance avec Kanon qui l’a fait revenir du bon côté dans la série.

Les deux frères 
Vingt trois ans avant La Guerre Sainte contre Hadès.  Sage Le Grand Pope confie le jeune garçon à Ilias pour qu'il le forme. Il indique par ailleurs au Chevalier d’Or du Lion  qu'au cas où il l'ignorait, ils sont demi-frères. Devenu apprenti, Sisyphe vit difficilement le fait d'être dans l'ombre de son frère aîné et maître, considéré par tous comme un héros.

Triste Destin 

Sisyphe apparaît alors que Rasgado, le chevalier du Taureau, vient rendre compte de son combat contre les spectres, et principalement contre Kagaho du Bénou, au Grand Pope. On apprend alors que c’est Sisyphe qui, il y a cinq ans, a ramené Sasha/Athéna d’Italie où elle est née. C’est alors qu’un Cosmos  apparaît au Sanctuaire. Il s’agit d’Alone/Hadès nouvel Empereur du Monde des Morts qui est descendu sur le Sanctuaire afin de faire face à Athéna. 

Sisyphe, Dokho, Shion et Rasgado se lancent alors sur Hadès mais se retrouvent paralysés, figés sur place. Athéna semble à la merci du Dieu, mais c’est alors que, contre toute attente, Sisyphe parvient à bouger et tente de tirer une de ses flèches d’or sur Hadès. Malheureusement, cette flèche est renvoyée par le Dieu des morts et vient se planter dans le corps de Sisyphe qui tombe, terrassé. 

On apprend plus tard que le Chevalier d’Or du Sagittaire n’est pas mort mais dans le coma ; coma provoqué par le fait qu’il ait été blessé directement par Hadès lui-même, une blessure qui touche non seulement le corps mais aussi l’âme. Prisonnier de son propre corps qui repose dans la Maison du Sagittaire, son cosmos figé, Sisyphe ne se relèvera peut-être jamais.

C’est Tenma, lui-même alors retenu dans le monde créé par les Dieux du rêve, qui retrouve son âme, immobile, et prisonnière de lierres. Frappé par cette vision et influencé par une projection astrale de Sasha, le Chevalier de bronze sort de son amnésie et se retourne contre le Dieu Morphée qu’il défait rapidement. Rejoint par el Cid il doit alors affronter le Dieu Oneiros tandis que la dimension du rêve s’effondre. Profitant du fait que l’attention et la haine du Dieu est toute occupée par les deux chevaliers, Sasha se projette directement dans le monde du rêve à la recherche de Sisyphe.

Elle le retrouve plongé dans un tourment sans fin destiné à corrompre l’âme du Chevalier. Ce dernier revit en effet les évènements qui l’ont amené à venir chercher Sasha en Italie, provoquant ainsi indirectement la corruption d’Alone, la résurgence d’Hadès et la destruction de leur village natal. À bout de désespoir, Sisyphe finit par céder et se transforme alors en spectre, son armure d’or se changeant en un sombre surplis tandis que des larmes de sang coulent sur son visage, puis il se retourne contre Athéna. Cette dernière lui fait alors face et reçoit de plein fouet sa flèche en affichant une conviction qui ébranle la détermination du spectre. Finalement, libéré du maléfice d’Hadès par l’amour et le sacrifice d’Athéna, Sisyphe s’éveille dans la Maison du Sagittaire. C’est de là que, guidé par le cosmos d’Athéna, il tire en direction de l’Italie la flèche qui permettra au Cid de se défaire d’Oneiros.

Commandeur des armées 
À la suite de la mort du Pope Sage et devant le refus d’Hakurei d’assumer cette fonction, c’est lui qui prend le commandement des armées d’Athéna. Il mènera donc assaut contre le château d’Hadès. Prudent, il fait patienter Dohko et Dégel en attendant qu’Harukei soit venu à bout des défenses de la forteresse.
Il affronte Eaque le dernier juge des Enfers dans un combat aérien, il force le Spectre à utiliser son attaque la plus puissante Galactic Death Bring, qui nécessite le sacrifice de quelqu'un. Dominé par cette attaque il se crève les yeux pour atteindre le huitième sens et arrive à vaincre Eaque.
Au début de la bataille du Lost Canvas, il se sacrifie pour vaincre Pharaon, en offrant son cœur. Il meurt peu de temps après en utilisant l’Athéna exclamation avec l’aide des chevaliers du Bélier et du Lion, technique utilisée pour ouvrir la première porte du château d'Hadès.

Armure 

L’armure du Sagittaire représente la constellation du Sagittaire qui fait référence au mythologique centaure Chiron.

Technique 

 Flèche d’Or (Golden Arrow), dite « de la justice ».
 Impulsion lumineuse de Chiron (Cheiron's Light Impulse) : Une tempête dorée qui balaye tout sur son passage.

Temple 
Sisyphe gardait le Temple du Centaure (JinBaKyuu en version originale, Maison du Sagittaire dans la version française).

Notes 
 Le mal dont souffre Sisyphe peut faire penser à la blessure dont souffre Seiya au début du Tenkai-hen Josō: Overture.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro